Шурховецкий — фамилия:

 Шурховецкий, Александр — поэт.
 Шурховецкий, Иван (род. 1981) — режиссёр.

 Шурховецкая, Варвара Ивановна (1913—2017) — советская театральная актриса, участница Великой Отечественной войны в составе фронтовых актёрских бригад, старейшая актриса России.
 Шурховецкая, Галина Викторовна (род. 1947) — профессор, мастер спорта СССР.